Дилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (Элпидио Барбоза Консейсао; род. 1974) — бразильский футболист, игрок клубов чемпионата Бразилии.
  (1920—1991) — американский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
  (род. 1944) — американский социолог, исследователь феминизма, лауреат премии Джесси Бернард Американской социологической ассоциации (1993).
  (род. 1946) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и нью-йоркского Музея современного искусства.
 Дилл, Дайана (в замужестве — Дуглас; 1923—2015) — американская актриса.
 Дилл, Джанина — британский политолог, лауреат премии Филипа Леверхьюма (2021).
 Дилл, Джон Грир (1881—1944) — британский военачальник, фельдмаршал.
  (1891—1986) — американский физиолог, президент Американского физиологического общества (1950—1951).
  (род. 1957) — американский специалист по технологиям электронного голосования, лауреат премии EFF Pioneer Award (2004).
  (род. 1955) — бермудский бегун, участник Олимпийских игр (1976), рекордсмен Бермудских Островов в эстафете 4×100 м (с 1976).
 Дилл, Карлтон (также известен как Пепе Дилл; род. 1943) — бермудский футболист и тренер, серебряный медалист Панамериканских игр (1967).
 Дилл, Кевин — бермудский футболист, полуфиналист Кубка чемпионов КОНКАКАФ в составе клуба «Пемброк Гамильтон» (1986).
  (род. 1947) — американский биофизик и химик, лауреат премии Макса Дельбрюка (2019).
  (1884—1978) — американский политик, член Палаты представителей (1915—1919) и Сената (1923—1935).
  (род. 1979) — бермудский футболист, игрок чемпионата Бермудских Островов в составе клуба «Норт-Вилладж Рэмс».
  (род. 1944) — американский баскетболист, чемпион Американской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Питтсбург Пайперс» (1968).
  (род. 1979) — бермудский футболист, игрок чемпионата Бермудских Островов в составе клубов «Дэнди-Таун Хорнетс» и «Норт-Вилладж Рэмс».
  (род. 1950) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея американского искусства Уитни.
  (род. 1943) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
 Дилл, Маршалл (род. 1952) — американский бегун-спринтер.
 Дилл, Мэри-Лу (род. 1948) — американская гольфистка, чемпионка США среди любителей (1967).
 Дилл, Наталия (род. 1986) — бразильская актриса.
  (род. 1963) — бермудский англиканский священник, епископ Бермудских Островов (с 2013).
  (1927—2004) — американский морской геолог, лауреат премии NOGI в научной категории (1977).
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (1843—1924) — ирландский и британский пресвитерианскиц священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1912).
  (1876—1945) — бермудский юрист, военный и политический деятель, генеральный прокурор (1920—1937).
 Дилл, Франклин — американский педагог, президент Университета Талсы (1924—1927).
  (1918—2001) — бермудский бегун, участник Олимпийских игр (1948).
 Дилл, Шакилл (род. 1993) — бермудский бегун, рекордсмен Бермудских Островов в эстафете 4×800 м (с 2014).
  — американский кинопродюсер, лауреат премии «Оскар» за документальный фильм (2019).
 Дилл, Энтони — бермудский футболист, бронзовый медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (1974).

См. также